Disk je plochý předmět, kruhově souměrný podle nejkratší osy. Obvykle se jedná o rotační elipsoid nebo válec s výškou výrazně menší než je jeho poloměr (v praxi se ale může jednat o každý plochý předmět rotačně souměrného tvaru). V podobném smyslu se používá i slovo kotouč (u některých předmětů může být též označen obecným pojmem talíř)

Označení se používá pro mnoho různých objektů, jejichž tvar nebo princip vychází z disku:

v archeologii a historii
 Disk z Faistu – disk pocházející z mínojského paláce ve Faistu na Krétě

ve sportu 

 disk (sport) – sportovní náčiní pro hod diskem
 slovem kotouč bývá také někdy v hokeji označován pryžový předmět známý jako puk neboli touš

v technice 

 disk (kolo) – součást kol u dopravních prostředků
 Disk (automobil) – automobil z roku 1924, vyráběný Československou zbrojovkou Brno

ve výpočetní technice 

 pevný disk a pružný disk – zařízení pro záznam informací, datové nosiče
 kompaktní disk – CD, digitální zvukový a datový nosič
 optický disk – paměťové medium, které k záznamu používá laserový paprsek
 optický disk Nintendo – datový nosič používaný na platformách Nintendo
 magnetooptický disk – přepisovatelný digitální datový nosič
 DVD – digitální médium podobné CD, avšak s vyšší kapacitou při stejných rozměrech – Digital Video Disc (digitální videodisk)
 Disk Google – internetové datové úložiště
 Bernoulliho disk

v astronomii
 protoplanetární disk – zploštěný oblak prachu ve vesmíru

v kultuře 

 Divadlo DISK – scéna Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze
 Disk (časopis) – divadelní časopis

Externí odkazy